Chile Open 2023, właśc. Chile Dove Men+Care Open 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2023 z cyklu Chile Open rozgrywany w dniach 29 lutego–5 marca 2023 roku w Santiago na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 718 245 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 w Chile